Список населённых пунктов Редькинского сельсовета Нижегородской области — перечень населённых пунктов на территории административно-территориальной единицы в городском округе город Бор

Легенда 
В список входит:
название населённого пункта; его статус; координаты, почтовый	индекс и	код ОКАТО.

Список

Примечания 

Редькинский сельсовет